Une aubade est une sorte de composition musicale donnée à l'aube, le matin, sous les fenêtres de quelqu'un ;
 Aubade est une marque de sous-vêtements féminins ;
 Aubade est une œuvre de Francis Poulenc créée en 1929.
 Aubade est le titre de la première chanson de l'album Prose combat de MC Solaar.

Homonymie de titre